Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге — дипломатическая миссия, представляющая интересы Германии в Санкт-Петербурге.

В консульский округ консульства входят Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, а также Ненецкий автономный округ.

Генеральный консул — Стефано Вайнбергер.

История 
Консульство было открыто в XIX веке в качестве посольства, в 1911 году было получено разрешение на расширение здания, которое было завершено в 1913 году. В 1923 году консульство возобновило работу.

В 1955 году ФРГ и СССР установили дипломатические отношения. В 1971 году было получено разрешение об открытии консульства в Ленинграде. Годом позже консульство было открыто, разместившись по адресу: Фурштатская улица, дом 39, где оно находится до сих пор. В октябре 1990 года после вхождения ГДР в состав ФРГ прекратило свою работу консульство ГДР.

Культурно-образовательные учреждения 
Под покровительством Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге работает закрытая Немецкая школа Санкт-Петербурга.

См. также 
 Список дипломатических миссий Германии
 Список консульских и дипломатических представительств в Санкт-Петербурге
 Список консульских и дипломатических представительств в России

Примечания 

Россия
Российско-германские отношения
Дипломатические представительства в Санкт-Петербурге